«Ланкастрия» (до 1924 года «Тиррения») — океанский лайнер, построенный в 1920 году для компании «Кьюнард Лайн». С началом Второй мировой войны использовался в качестве войскового транспорта. 17 июня 1940 года потоплен немецкой авиацией у берегов Франции, при этом погибло по разным оценкам от 3000 до 5800 человек, что превысило суммарное количество жертв крушений «Титаника» и «Лузитании».

История строительства и эксплуатации 

Судно построено в Глазго на верфи компании . Спущено на воду в 1920 году как «Тиррения». Заказ на постройку размещён компанией Anchor Line — дочерним предприятием известной фирмы «Кунард лайн». Лайнер мог принять на борт 2200 пассажиров трёх классов. 19 июня 1922 года «Тиррения» совершила первый рейс по маршруту Глазго-Квебек-Монреаль.

В 1924 году лайнер переоборудовали для размещения пассажиров двух классов вместо прежних трёх. В том же году судно переименовали в «Ланкастрию» из-за жалоб пассажиров, затруднявшихся правильно произнести первоначальное название. Вплоть до 1932 года «Ланкастрия» совершала регулярные рейсы из Ливерпуля в Нью-Йорк, затем использовалась как круизное судно, ходившее по Средиземному морю и вдоль побережья Северной Европы.

10 октября 1932 года «Ланкастрия» спасла экипаж бельгийского судна Scheldestad, тонувшего в Бискайском заливе.

Во Второй мировой войне 
В апреле 1940 года реквизирована Британским Адмиралтейством и переоборудована в войсковой транспорт. В новом качестве впервые использована во время .

17 июня находясь у побережья Франции, «Ланкастрия» была атакована вражеским бомбардировщиком. До 10 бомб попало в «Ланкастрию», она накренилась на левый борт и стала быстро тонуть. На борту находилось 4500 солдат и 200 человек экипажа, а также неизвестное количество гражданских лиц (персонал британского посольства и коммерческих предприятий): в сумме, по некоторым оценкам, от семи до девяти тысяч человек. Спастись удалось лишь 2447 людям. Некоторое время катастрофа была засекречена в Великобритании, чтобы не усиливать и без того тяжёлую горечь поражения в Дюнкерке.

Ланкастрия в списке крупнейших катастроф

См. также 
 Церковь Святой Екатерины (Олдгейт)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт памяти «Ланкастрии»

События 17 июня
Июнь 1940 года
Океанские лайнеры
Затонувшие корабли
Суда по алфавиту
Кораблекрушения 1940 года